Прибытки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прибытки — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Прибытки — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Прибытки — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Прибытки — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.
 Прибытки — село в Бондарском районе Тамбовской области.

Украина 
 Прибытки — село в Овручском районе Житомирской области.